Helong Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Helong (köpinghuvudort), Jilin, 
 Helong (köping), Chongqing, 

Robotskapade Kinaförgreningar